Tropischer Wirbelsturm Hermine steht für folgende tropischen Wirbelstürme im Atlantischen Ozean:

 Tropischer Sturm Hermine (1980), verursachte Überschwemmungen im Süden von Mexiko
 Tropischer Sturm Hermine (1998), traf auf Cocodrie, Louisiana, siehe Atlantische Hurrikansaison 1998 #Tropischer Sturm Hermine
 Tropischer Sturm Hermine (2004), traf New Bedford, Massachusetts, siehe Atlantische Hurrikansaison 2004 #Tropischer Sturm Hermine
 Tropischer Sturm Hermine (2010), traf auf den Golf von Mexiko und Texas, siehe Atlantische Hurrikansaison 2010 #Tropischer Sturm Hermine
 Hurrikan Hermine (2016), traf auf den Nordwesten Floridas als Kategorie-1-Hurrikan